Museo de Ciencias de la Tierra puede referirse a los siguientes museos:
 Museo de Ciencias de la Tierra, ubicado en Río de Janeiro, Brasil.
 Museo de Ciencias de la Tierra, dependiente de la Universidad Central del Ecuador, ubicado en Quito, Ecuador.
 Museo de Ciencias de la Tierra, dependiente de la Universidad de Siena, ubicado en Siena, Italia.
 Museo Sedgwick de Ciencias de la Tierra, dependiente de la Universidad de Cambridge, ubicado en Cambridge, Inglaterra.